

Patronyme

 Naudin, famille de géographes français des 
 Achille Naudin (1888-1967), avocat, agriculteur et homme politique français ;
 Armand Naudin (1869-1938), préfet de police de Paris ;
 Bernard Naudin (1876-1946), peintre, dessinateur et graveur français ;
 Charles Naudin (1815-1899), naturaliste et botaniste français ;
 Charles Naudin (1853- 1944), peintre français ;
 Christophe Naudin (1962-), essayiste français ;
 Emilio Naudin (1823-1890), ténor italien ;
 Gustave Naudin (1890-1978), aviateur français, as de la Première Guerre mondiale ;
 Jean Marin Naudin (1736-1805), général de brigade le la Révolution et de l'Empire ;
 Jules-Ambroise-François Naudin (1817-1876), peintre français ;
 Maurice Naudin (1888-1968), général français ;
 Pierre Naudin (1923-2011), écrivain français ;
 Raoul Naudin (1889-1976), homme politique français.

Homonymie de patronyme